EBI puede referirse a:

  Educación Bilingüe Intercultural.
  Instituto Europeo de Bioinformática.

Siglas